Kilberry kan syfta på:

Irland 

 Kilberry, Kildare, ort, Leinster, 
 Kilberry, Meath, ort, Leinster,

Storbritannien 

 Kilberry Head, udde, Skottland, Argyll and Bute, 
 Kilberry, Skottland, ort, Argyll and Bute, South Knapdale,